Бурнашов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бурнашов, Александр Анфиногенович (1914—1974) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Хасанских боёв и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бурнашов, Алексей Леонидович (род. 1973) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва от партии Единая Россия.
 Бурнашов, Роберт Андреевич (1947—2003) — российский политический деятель, член Совета Федерации.

См. также 
 Бурнаш
 Бурнашев